Garand ist der Familienname folgender Personen:

 John C. Garand (1888–1974), Waffenhersteller
 Pierre Garand (* 1972; Künstlername Garou), kanadischer Sänger

Garand bezeichnet außerdem:
 M1 Garand, Gewehr der US-Streitkräfte